Tartar puede hacer referencia a:
 Tartar, plato de carne cruda;
 Tartar, aldea en los Grisones de Suiza;
 Tartar, ciudad en Azerbaiyán;
 Raión de Tartar, división administrativa de la villa anterior;
 Río Tartar, afluente del Kura, en Azerbaiyán;
 RIM-24 Tartar, misil de Armada de los Estados Unidos;